Кадыротар — село в Хасавюртовском районе республики Дагестан, Россия. Входит в состав Адильотарского сельсовета.

Географическое положение 
Село расположено в 21 км к северу от города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Адильотар, на юго-западе — село Сиух, на западе — село Чагаротар, на востоке — село Казмааул, на юго-востоку — село Умаротар.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Улицы 
Список улиц села:
 улица Ветеранов ВОВ
 улица Бабий Ахмедханова
 улица Умара Кандаурова
 улица Алимсултана Матиева
 улица Умарсолтана Джанаева
 улица Гадаев Магомед-Салах
 улица Шейха Мансура
 улица Кавказская
 улица Абдулгамида Алиева

Инфраструктура

Образование 
 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Кадыротарская средняя общеобразовательная школа»

Здравоохранение 
 Фельдшерско-акушерский пункт с. Кадыротар

Досуг 
 Сельская библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района